Гоголівський район — район у складі Київської округи Української СРР у 1923–1925 роках.
 Гоголівський район — назва Шишацького району Полтавської області у 1952–1962 роках.